Drie Nederlandse zussen en televisiepresentatoren:

 Esmaa Alariachi (1979)
 Jihad Alariachi (1984)
 Hajar Alariachi (1986)